Няня (фильм, 1965) — британский триллер .
 Няня (фильм, 1995) — американский триллер.
 Няня (фильм, 1999) — американский романтический фильм.
 Няня (фильм, 2017) — американская комедия ужасов.
  — американский фильм ужасов.
 Няня (фильм, 2022) — американский фильм ужасов.